Draves ist der Familienname von:

 Victoria Draves (1924–2010), US-amerikanische Olympiasiegerin im Wasserspringen 
 W. A. Draves (1912–1994), Gründer, weltweiter Leiter und Apostel der Kirche Christi mit der Elias-Botschaft

Sonstiges:
 Draves Point, Landspitze an der Knox-Küste des Wilkeslands, Antarktika